Christian Tappan Sorzano (ur. 19 lutego 1972 w Meksyku)  – meksykański i kolumbijski aktor telewizyjny.

Wybrana filmografia 
 2016: Na przekór przeznaczeniu jako Felicito Yanequé

Nagrody i nominacje

Premios India Catalina

Przypisy 

Kolumbijscy aktorzy telewizyjni
Ludzie urodzeni w mieście Meksyk
Meksykańscy aktorzy telewizyjni
Urodzeni w 1972